|}

!Autoren Und Werktitel Abkurzungen L
Antike Autoren Und Werktitel Abkurzungen L